Сирийские войны — серия из шести войн между государством Селевкидов и Птолемеями во III—II веках до н. э. за контроль над территорией Келесирии.
 Сирийская война (192—188 годы до н. э.) — между Римской империей и государством Селевкидов (Сирийским царством).
 Турецко-египетская война (1831—1833) — захват Сирии, война между Османской империей и Османским Египтом с косвенным участием Российской империи.
 Турецко-египетская война (1839—1841) — потеря Египтом Сирии.
 Франко-сирийская война (1920)
 Гражданская война в Сирии (с 15 марта 2011)
 Конфликт в Сирийском Курдистане (с 19 июля 2012 года)
 Военная операция США и их союзников в Сирии (с 22 сентября 2014)
 Военная операция России в Сирии (с 30 сентября 2015)
 Военная операция «Щит Евфрата» (с 24 августа 2016)